Glas har flere betydninger:

 Glas – et materiale, der anvendes til f.eks. ruder til vinduer og drikkeglas
 Drikkeglas - den entydige betegnelse for et bæger, lavet af materialet glas
 Glas (maritimt) – maritim tidsangivelse
 Glas (dokumentarfilm fra 1948) – dansk dokumentarfilm fra 1948 af Per B. Holst
 Glas (dokumentarfilm fra 1959) – dansk virksomhedsfilm fra 1959 af Ole Berggreen
 Glas (film) – dansk kortfilm fra 2007 instrueret af Marie Schultz